El nombre Daniel Burke puede referirse a las siguientes personas:
Daniel Burke, remero australiano;
Daniel Burke, ejecutivo estadounidense, expresidente de la American Broadcasting Company;
Daniel Burke, soldado estadounidense.